KKX steht für:
 Flughafen Kikai (IATA-Code), Flughafen auf den Amami-Inseln, Präfektur Kagoshima, Japan

kkx steht für:
 Kohin (ISO-639-3-Code), Baritosprache, malayo-polynesische Sprache auf Borneo

Abkürzung